«Союз ТМА-16М» — российский пассажирский транспортный пилотируемый космический корабль, на котором был осуществлён полёт к Международной космической станции, начавшийся 27 марта 2015 года. Во время полёта на МКС доставлены три участника долговременной экспедиции МКС-43/44 и возвращены на Землю три космонавта (1 участник долговременной экспедиции МКС-43/44 и 2 участника кратковременной экспедиции посещения ЭП-18). Это 123-й пилотируемый полёт корабля «Союз», первый полёт которого состоялся в 1967 году.

Экипаж старта 
Решением Федерального космического агентства (Роскосмос) и НАСА, совместно с международными партнерами, Михаил Корниенко и Скотт Келли должны были проработать на борту Международной космической станции в течение года. Это первый полёт с годовой миссией на МКС.

Полёт 
Корабль стартовал со стартового комплекса площадки № 1 космодрома «Байконур» 27 марта 2015 года в 22:42 мск и 28 марта 2015 года в 4:43 мск причалил к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС. 28 августа 2015 года корабль со стыковочного узла малого исследовательского модуля «Поиск» перестыковали на стыковочный узел служебного модуля «Звезда» с целью освобождение стыковочного узла для приема корабля «Союз ТМА-18М».

12 сентября 2015 года в 3:32 мск корабль успешно приземлился в казахской степи.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Космические полёты
 Soyuz TMA-16M launch — March 30, 2015
 Upcoming ISS Expeditions
 На Байконуре начались работы по подготовке к очередному пилотируемому полёту

Космические корабли серии «Союз»